Т-10М/Т-10 "Авіа-Тор"  - український двомісний багатоцільовий літак із закритою вентильованою кабіною екіпажа, шириною 1160мм, прекрасним оглядом і рядним розташуванням крісел. Літак оснащений силовою установкою, потужністю 80—120 к.с. з гвинтом фіксованого кроку і триопорним шасі, що не забирається, з носовим колесом.

Технічні характеристики літака 
 Екіпаж: 2 чол.
 Довжина: 6.355 м
 Розмах крила : 9.13 м
 Висота: 2.24 м
 Площа крила : 13.70 м²
 аєродинамічна поверхня: TsAGI R-IIIa 12%
 маса порожнього літака: 315 кг, у тому числі балістичний рятувальний парашут
 максимальна злітна маса: 550 кг
 силова установка: 1 × Rotax 912S
 максимальна швидкість: 190 км/год
 крейсерська швидкість: 150 км/год
 швидкість: 65 км/год
 підйомна швидкість: 255 км/год
 дальність: 700 км.
 максимальна стеля: 3,000 м

Конструктивні переваги літака 

 проста конструкція планера літака, виконана з корозійностійких матеріалів;
 висока ремонтопридатність конструкції в польових умовах;
 доступність і відносна дешевизна основних комплектуючих і матеріалів;
 надійний захист екіпажа в аварійних ситуаціях;
 легкість і точність пілотування на усіх режимах польоту;
 добрі льотні характеристики на великих кутах атаки (режим звалювання);
 відмінний огляд з кабіни на усіх режимах польоту (рулювання, розгін, набір висоти, політ, захід на посадку, посадка);
 можливість зберігання літака поза ангаром (під навісом або під чохлами).

Опис конструкції літака 

Т-10М/Т-10 "Авіа-Тор" розроблений спеціально для початкового навчання пілотів, виконання тренувальних польотів для підтримки льотних навичок, патрулювання і повітряного моніторингу, виконання авіаційно-хімічних робіт, а також для активного відпочинку.
Управління літальним апаратом - повністю дубльоване. Ергономічні сидіння літака виконані із склопластика і добре підходять для польотів з великою тривалістю. За кабіною розміщується невеликий багажний відсік, що дозволяє перевозити з собою речі загальною вагою до 10 кг.

Рівень шуму в кабіні максимально понижений шляхом установки шумоізолюючих панелей. Система вентиляції кабіни, а також протисонячні козирки і шторки підвищують комфорт польоту в умовах яскравого сонячного світла, а система обігріву салону і обдування лобового скла - при низьких температурах зовнішнього повітря до - 25°С. 

Повністю скляні двері блістерів дають широкий панорамний огляд у бічній і нижній півсфері, значно полегшуючи управління літаком при зльоті і посадці.

Конструкція шасі забезпечує експлуатацію літака з малопідготовлених злітно-посадочних майданчиків, а також штучних злітно-посадочних смуг. Є можливість установки поплавців і лиж за узгодженням із замовником.
Об'єм палива у внутрішньофюзеляжному паливному баку становить 85 літрів. Як паливо може бути застосований автомобільний бензин з октановим числом не менше 95, а також авіаційний бензин марки AVGAZ 100LL або AVGAZ95. Вказаний об'єм палива дозволяє виконувати на літаку польоти дальністю до 700 км на крейсерському режимі польоту.

Літак оснащений пілотажно-навігаційним устаткуванням для польотів за правилами візуальних польотів (VFR). За бажанням замовника можлива установка додаткового радіозв'язкового, пілотажно-навігаційного устаткування, і навісного технологічного устаткування ультра-малооб'ємного обприскування.

Див. також 
 РСМ-15 Robust
 Скаетон К-10 Swift
 М-6 Жайвір
 НАРП-1

Посилання 
 Т-10М/Т-10
 "ТММ-Авіа"

Літаки України